Бекварра (Bekwarra, Bekworra, Ebekwara, Yakoro) — язык, который принадлежит маленькой группе бенди южно-бантоидной ветви бенуэ-конголезской группы атлантическо-конголезской подсемьи нигеро-конголезской семьи, на котором говорят группы племён бекворра и якоро, проживающие в РМУ Огоджа штата Кросс-Ривер в Нигерии.

В языке используется латинское письмо с 1964 года.

Примечания 

Языки Нигерии
Нигеро-конголезские языки